Сенант () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Сенант () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза